Запујо има више значења:

 Запујо (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Запујо (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику